Do 24 steht für:
 Dornier Do 24, ein dreimotoriges Flugboot

DO-24 steht für:
 Sánchez Ramírez, ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO24